Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1987/1988 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие несколько сезонов и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона. Ниже представлен так называемый «Топ-32» — список лучших игроков по итогам нескольких предыдущих сезонов.

Топ-32

Ссылки 
Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам